Sir Nicholas Throckmorton (o Throgmorton) (c. 1515/1516 – 12 de febrero de 1571) fue un importante político y diplomático inglés, embajador en Francia y Escocia, jugó un papel clave en las relaciones entre la reina Isabel I de Inglaterra y la reina María I de Escocia.

Primeros tiempos
Nicholas Throckmorton fue el cuarto de los ocho hijos de Sir George Throckmorton de Coughton Court, junto a Alcester (Warwickshire), y de Katherine, hija de Nicholas Vaux, primer barón Vaux de Harrowden y de Elizabeth FitzHugh, que fuera Lady Parr.  Tío del conspirador Francis Throckmorton. Creció en el ambiente de la familia Parr, la familia de su prima Catalina Parr, que fuera la reina consorte que sobrevivió a Enrique VIII de Inglaterra. En la residencia de la reina viuda y de su último marido, Thomas Seymour, primer barón Seymour de Sudeley, de quienes era confidente, conoció a la joven Isabel, futura reina. Desde joven se mostró favorable a la causa de la Reforma protestante.

Después de la ejecución de Lord Thomas Seymour en 1549 y la subsiguiente caída del Edward Seymour, Throckmorton tomó distancia y entró en el círculo de John Dudley, primer duque de Northumberland y confidente del joven rey, Eduardo VI de Inglaterra. Tuvo asiento en el Parlamento de 1545 a 1567, inicialmente como miembro por Maldon y desde 1547 por Devizes (sitio que ocupara antes su hermano Clement Throckmorton). Recibió el favor de los regentes durante la minoría de edad de Eduardo VI.

Estuvo presente en la gran victoria inglesa de Pinkie Cleugh tras la invasión de Escocia (1547). Fue nombrado caballero en 1551, título que acarreaba numerosos beneficios, incluidas concesiones de tierras, que le dieron seguridad financiera. Subtesorero en la casa de la moneda de 1549 a 1552. En marzo de 1553, fue elegido caballero por  Northamptonshire y luego miembro del parlamento por Old Sarum (noviembre de 1553), Lyme Regis (1559) y Tavistock (1563 )

Sucesión de los Tudor

En el interregno entre Eduardo VI, fallecido en 1553, y la proclamación de María I Tudor, Throckmorton estuvo en contacto con los partidarios de Lady Jane Grey y con los de la Reina María I. Finalmente, optó por apoyar a esta última. En enero de 1554 fue arrestado, acusado de complicidad en la rebelión de Wyatt. Los historiadores posteriores consideran que al menos estuvo implicado ya fuera por sus simpatías protestantes o por su descontento ante la creciente influencia española en la corte inglesa. Throckmorton fue llevado a juicio en el Guildhall, el 17 de abril de 1554. Intentó convencer de su inocencia a un jurado hostil, integrado entre otros por Simon Lowe, alias Fyfield, y por Sir Roger Cholmeley, quien trataba de impresionar a la reina María. El resultado del juicio fue multa y prisión para Throckmorton en la Torre. Liberado en 1555, marchó al exilio en Francia. Fue indultado en 1557 y contratado al servicio de la Reina María.

La corte de Isabel I

Embajador en Francia
Tras el ascenso al trono de Isabel I en noviembre de 1558, Throckmorton fue uno de sus apoyos por su larga relación anterior. Isabel se dejó aconsejar por Nicolás sobre los cargos del nuevo gobierno. De mayo de 1559 hasta abril de 1564, fue embajador en Francia. En 1564 es nombrado de por vida jefe mayordomo de Inglaterra y chambelán del tesoro. Mantuvo una permanente relación epistolar con la Reina quien solía tener en cuenta sus consejos.

Throckmorton entendía que Isabel desempeñaba un papel central y activo en el gobierno. En agosto de 1560 escribió a Isabel que la paz entre Inglaterra y Escocia dependía de las órdenes y conducta de la reina. Durante estos años en Francia, Throckmorton estuvo en contacto con María, reina de Escocia, con la que trabó amistad y a la que asesoraba aunque él simpatizara con los reformadores escoceses. Llevó a cabo las negociaciones con la corte inglesa para facilitar la vuelta de María a su reino. 

Como embajador, participó de modo encubierto en las guerra de religión de Francia y alentó a Isabel para que ayudara a los hugonotes. En octubre de 1559 viajó a Inglaterra para visitar a su esposa enferma quedando en Francia su adjunto, Henry Killigrew. A su regreso a Francia, en 1560, el duque de Guisa le encarceló acusándole de ser persona non grata. Guisa estaba convencido de que Throckmorton había estado implicado en la conspiración hugonote de Amboise. Aunque el embajador temió por su vida fue liberado y retuvo su cargo.

En 1562, se agudiza la violencia religiosa en Francia. Throckmorton trabaja apoyando los esfuerzos mediadores de Catalina de Medici. Más tarde, en abril de 1562, cuando el príncipe hugonote de Condé se había apoderado de Newhaven (el actual Le Havre), Throckmorton convenció a la reina Isabel para que enviara ayuda militar a los hugonotes, en lo que luego se conoció como la expedición de Newhaven. En octubre de 1562 las tropas inglesas se acuartelaron en Le Havre, pero pronto chocaron con los hugonotes quienes se volvieron contra los ingleses. Después de un brote de peste, tuvieron que rendirse en 1563. Catalina de Medici desconfía de Thockmorton, y cuando se presenta para negociar en nombre de Isabel, es puesto bajo arresto domiciliario. Isabel I procede entonces a enviar a Sir Thomas Smith para negociar su liberación. Los dos hombres no simpatizaron y hasta llegaron a las manos pero finalmente Throckmorton fue liberado (1564).

Embajador en Escocia ante la reina María

Después del regreso de Throckmorton a Inglaterra, la reina le nombra embajador en Escocia (mayo de 1565). Fracasó en su intento de impedir el matrimonio de la reina María y Lord Darnley. Cuando es asesinado Darnley, Throckmorton vuelve a Escocia (junio de 1567). Los nobles escoceses se habían rebelado y capturado a María en la batalla de Carberry Hill. Isabel deseaba que los nobles restauraran la autoridad real de María. Throckmorton había recomendado a la reina que apoyara a los nobles. [3] El 25 de julio, William Maitland de Lethington vino a ver a Throckmorton. Según las instrucciones de Isabel, Throckmorton le preguntó a Lethington si el plan era restaurar a Mary en el trono. Si era así, Isabel ayudaría a capturar a los asesinos de Darnley y protegería al Príncipe James. Lethington respondió que la intervención inglesa no era bienvenida en este momento, e incluso podría ser contraproducente."</blockquote>

Para los nobles escoceses, Throckmorton era amigo de la reina María y favorable a su candidatura para suceder a Isabel en el trono inglé, por lo que era un invitado no deseado. Algunos de los mensajes de Isabel molestaron a los nobles. Throckmorton tuvo que retirarse de Escocia en agosto, después de que la reina Isabel se molestara porque el embajador había mostrado sus instrucciones a los señores escoceses.

Parece que Throckmorton estuvo implicado en la conspiración del duque de Norfolk a favor de la reina María (1569). Se trataba de instaurar una monarquía católica en Inglaterra sustituyendo a Isabel I por María I de Escocia... Por eso fue encarcelado un tiempo en Windsor. Probablemente había interpretado equivocadamente la iniciativa de Norfolk. No fue llevado a juicio, pero perdió definitivamente la confianza de la reina.

Nicholas Throckmorton murió el 12 de febrero de 1571. Está enterrado en la iglesia parroquial de St Katharine Cree, Leadenhall Street, Londres.

Familia y legado
Throckmorton casó con Anne Carew, hija de Sir Nicholas Carew y de Elizabeth Bryan, y tuvieron 10 hijos y tres hijas. Su hija Elizabeth fue la esposa de Sir Walter Raleigh. Cuando enviudó Anne carew, casó en segundas nupcias con Adrian Stokes.

Las figuras políticas contemporáneas se refieren a Throckmorton con respeto. Entre ellos estuvo Sir Francis Walsingham que había trabajado con Throckmorton en Francia. En 1560 William Cecil dijo que estaba preparado para renunciar a su puesto si Throckmorton lo hubiera ocupado y habló bien de él después de su muerte, a pesar de sus frecuentes desacuerdos. Hay quienes consideraban a  Throckmorton la eminencia gris tras Robert Dudley, primer Earl de Leicester.

En el momento de su muerte, Throckmorton acumulaba los siguientes cargos: keeper de Brigstock Park, Northamptonshire; Juez de Paz de Northamptonshire; y Chief Butler de Inglaterra y Gales. La calle Throgmorton Street de Londres recuerda a Nicholas Throckmorton.

Ancestros

Notas

Referencias

 
 
 
 Biography from the History of Parliament

Enlaces externos
 

 Portrait of Sir Nicholas in the National Portrait Gallery

Diplomáticos de Inglaterra
Embajadores de Inglaterra en Francia
Knights Bachelor
Miembros del Parlamento de Inglaterra
Prisioneros de la Torre de Londres
Fallecidos en Londres